Томиньо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Миньо.  Занимает площадь 106,51 км². Население — 13492 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 101 км.

Население

Города-побратимы 
 Вила-Нова-ди-Сервейра, Португалия

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Понтеведры